Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди мужчин 2015 прошёл  с 11 по 19 апреля по круговой системе. В турнире приняли участие 12 спортсменов. Чемпионом стал Игорь Михальченко.

Результаты

Ссылки 
 Чемпионат Беларуси по шашкам 64 среди мужчин

Примечания 

2015 год в шашках
Апрель 2015 года
Спорт в Белоруссии в 2015 году